La Norgesmesterskapet 2012 di calcio è stata la 107ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 1º maggio ed è terminata il 25 novembre 2012. L'Hødd ha vinto il trofeo per la prima volta, ottenendo l'ammissione al terzo turno della UEFA Europa League 2013-2014.

Turni di qualificazione

Primo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 marzo 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 marzo 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 marzo 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 marzo 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 marzo 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 marzo 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 aprile 2012

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 maggio 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 maggio 2012

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 maggio 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 maggio 2012

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 giugno 2012

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 giugno 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 luglio 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 luglio 2012

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 agosto 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 agosto 2012

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 settembre 2012

Finale

Formazioni

Voci correlate 
 Tippeligaen 2012

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Edizioni della Coppa di Norvegia